Моцный — фамилия.

 Моцный, Анатолий Андреевич (1922—1960) — Герой Советского Союза.
 Моцный, Василий Кузьмич (род. 1952) — украинский государственный деятель, экс-председатель Кировоградской облгосадминистрации.